La stagione 1951-1952 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campione l'EHC Arosa.

Classifica Gironi

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Girone Finale

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playout

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Spareggio (LNA-LNB)
L'HC Davos sconfigge l'HC La Chaux-de-Fonds 13-3 e resta in prima divisione.

1955
Hockey su ghiaccio nel 1951
Hockey su ghiaccio nel 1952